Сла́бый гиперзаря́д — удвоенная разность между электрическим зарядом и слабым изоспином частицы. Он генерирует центр электрослабой калибровочной группы.

В соотношении, которое фактически является аналогом формулы Гелл-Манна—Нисидзимы для электрослабого взаимодействия, мы имеем
 
где «Q» — электрический заряд (в единицах элементарного заряда), Tz — третья компонента слабого изоспина, а YW и есть слабый гиперзаряд. Отсюда можно определить слабый гиперзаряд через электрический заряд и слабый изоспин частицы:
 
C учётом того, что слабый изоспин равен 1/2 для всех левых фермионов, то есть фермионов с отрицательной хиральностью, и 0 для всех правых фермионов — фермионов с положительной хиральностью, все дублеты слабого изоспина будут иметь средний заряд
 
где
 Y = −1 для левых лептонов (+1 для антилептонов)
 Y = +1/3 для левых кварков (−1/3 для антикварков)

См. также 
 Слабый изоспин

Физика элементарных частиц
Ядерная физика
Квантовые числа